Леон Фламан (, 30 апреля 1877, Париж — 2 января 1917, Ив) — французский велогонщик, чемпион и призёр летних Олимпийских игр 1896.

Фламан участвовал в четырёх велогонках — на 333,3 м, 2 км, 10 км и 100 км. Его лучший результат был на самой длинной гонке, в которой он стал чемпионом. В 10-километровой гонке он занял второе место, уступив лишь своему соотечественнику Полю Массону. В 2-километровом спринте он стал бронзовым призёром, уступив Массону и греку Стаматиосу Николопулосу. В гите на одну третью километра он стал пятым, показав одинаковый результат с британцем Фрэнком Кипингом и немцем Теодором Лойпольдом.

В 1898 году вступил в ряды Французской армии. Первоначально служил в составе 8-й пехотной дивизии, позже стал пилотом. Участвовал в Первой мировой войне в звании сержанта. Был награждён Военным крестом и Колониальной медалью. 2 января 1917 года Леон Фламан погиб во время испытания биплана Sopwith 1A.2.

Ссылки 
 Леон Фламан на sports-reference.com

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1877 году
Родившиеся 30 апреля
Родившиеся в Париже
Умершие в 1917 году
Умершие 2 января
Велогонщики Франции
Чемпионы летних Олимпийских игр 1896 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1896 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1896 года
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по трековым велогонкам
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1896 года
Лётчики Первой мировой войны (Франция)
Лётчики-испытатели Франции
Погибшие при испытании боевой техники